Головлёв — русская фамилия.

Известные носители 
 
 Головлёв, Владимир Иванович (1957—2002) — российский политический деятель, депутат Государственной Думы.
 Головлёв, Евгений Леонидович (1940—2012) — советский и российский учёный-микробиолог, народный депутат СССР.
 Головлёв, Леонид Иосифович (1916—1944) — Герой Советского Союза.
 Головлёв, Сергей Алексеевич (1925—1997) — полный кавалер ордена Славы.
 Головлёв, Эдуард (род. 1997) — эстонский футболист.

Головлёва 
 Головлёва, Нина Ивановна (1930—2014) — директор Нижегородского ТЮЗа (1973—2002).

См. также 
 «Господа Головлёвы» — роман М. Е. Салтыкова-Щедрина.
 Иудушка Головлёв (Порфирий Владимирович Головлёв) — герой романа М. Е. Салтыкова-Щедрина «Господа Головлёвы».